

Населені пункти та їхні частини
 Просна — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Просна — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Просна — село в гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Просна — частина села Крамарівка (Крамажувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Просна — осада в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки